Słoweńska Liga Koszykówki Kobiet (słow. 1. SKL za ženske) – najwyższa klasa żeńskich rozgrywek koszykarskich w Słowenii, powstała w 1991.

Finalistki

Bilans finalistów

Bibliografia 
 Oficjalna strona ligi słoweńskiej 
 Słoweńska Liga Koszykówki na eurobasket.com 
 

Ligi koszykarskie
Koszykówka w Słowenii